Gira Mundial (en inglés: World Tour) puede referirse a:

Competiciones 

 ATP World Tour (tenis)
 ATP World Tour Finals
 IAAF World Athletics Tour (atletismo)
 IAAF World Indoor Tour (atletismo)
 UCI WorldTour (ciclismo)
 ASP World Tour (surf)
 FIVB World Tour (vóley playa)
 ITTF World Tour (tenis de mesa)
 PSA World Tour (squash)
 WSA World Tour (squash)
 GSS World Tour (bodyboarding)
 Freeride World Tour (esquí freeride)
 Australian Football World Tour (fútbol de reglas internacionales)
 World Match Racing Tour (vela)

Música 
 The 1989 World Tour (Taylor Swift)
 a-ha World Tour 1986-1987 (a-ha)
 Aphrodite World Tour (Kylie Minogue)
 Bad World Tour (Michael Jackson)
 Blond Ambition World Tour (Madonna)
 Butterfly World Tour (Mariah Carey)
 Charmbracelet Tour (Mariah Carey)
 Chinese Democracy World Tour (Guns N' Roses)
 Crazy World Tour (Scorpions)
 Dangerous World Tour (Michael Jackson)
 Drowned World Tour (Madonna)
 Hey, Cruel World...Tour (Marilyn Manson)
 HIStory World Tour (Michael Jackson)
 Humanity World Tour (Scorpions)
 I Am... World Tour (Beyoncé)
 La vida World Tour (Juanes)
 Lifelines World Tour (a-ha)
 Killer World Tour (Iron Maiden)
 Mi delirio World Tour (Anahi)
 My World Tour (Justin Bieber)
 Imaginaerum World Tour (Nightwish)
 Rainbow World Tour (Mariah Carey)
 Re-Invention World Tour (Madonna)
 One World Tour (The Cheetah Girls)
 Sale el Sol World Tour (Shakira)
 Scorpions World Tour 2003 (Scorpions World Tour 2003)
 The E.N.D. World Tour (Black Eyed Peas)
 The Girlie Show World Tour (Madonna)
 The Harem World Tour (Sarah Brightman)
 The World Tour (The Beatles)
 Unbreakable World Tour (Scorpions)
 Who's That Girl World Tour (Madonna)
 Wonder World Tour (Miley Cyrus)
 Wishmaster World Tour (Nightwish)
 WLB World Tour (Tarja Turunen)

Juegos 

 Excitebike: 25th Anniversary World Tour Challenge 
 Guitar Hero World Tour
 Jenga World Tour
 Moto Racer World Tour
 Rampage World Tour
 WCW vs. nWo: World Tour